Las Lajas – città della provincia di Catamarca, in Argentina
Las Lajas – città della provincia di Neuquén, in Argentina
Las Lajas – comune dell'Honduras
Las Lajas – comune di Panama situato nel distretto di San Félix, provincia di Chiriquí
Las Lajas  – comune di Panama situato nel distretto di Chame, provincia di Panama

Santuario di Las Lajas – santuario nel sud della Colombia